«Шкіряний м'яч» — наймасовіші всесоюзні змагання з футболу серед дитячих команд, засновані 1964 року. Щороку в турнірі брали участь десятки тисяч команд.

В Україні 
З 1990 по 1997 роки турнір не проводили в Україні. Відродження цих змагань на всеукраїнському рівні відбулося 1998 року. Уже через рік на старт змагань вийшло близько 13 тисяч команд. З 2010-го спонсором змагань стала компанія «Coca-Cola», а фінали у вікових категоріях U-12 і U-13 отримали назву «Шкіряний мʼяч — Кубок Coca-Cola». Організатор турніру — Асоціація аматорського футболу України.

Переможці 1965—1986

Примітки

Джерела 
 Сушков М. П., Розин М. Б., Лукашин Ю. С. Ваш друг — «Кожаный мяч». Москва: Физкультура и спорт, 1977. — 144 с.

Футбольні змагання в СРСР
Дитячий спорт